Storbacken kan syfta på:

 Storbacken, Björneborg – en stadsdel i Björneborg
 Storbacken, Jokkmokks kommun – en ort i i Jokkmokks kommun
 Storbacken, Rasbo socken – en fornborg i Storbacken Lista över fornborgar i Uppsala kommun#Rasbo socken
 Storbacken (naturreservat) – ett naturreservat i Timrå kommun
 Storbackens revir – ett skogsförvaltningsområde inom Luleå överjägmästardistrikt